Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Achates, un autre avait été planifié :

 le , un navire de 13 canons lancé en 1573 et vendu en 1605 ;
 le , un brig-sloop de 10 canons de classe Cherokee lancé en 1808 et échoué en 1810 ;
 le , un brig-sloop de 16 canons lancé en 1807 dans la marine française sous le nom de Milan. Capturé par la RN en , renommé Achates et vendu en 1918 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1912 et vendu en 1921 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1929 et coulé en 1942 ;
 le  devait être un sous-marin de la classe Amphion. Lancé en 1945, il n’a jamais été achevé et a été coulé comme cible en 1950 ; 

Achates